Matti kan syfta på:

 Matti (förnamn) – ett förnamn samt personr med namnet
 Matti (film), en finländsk film från 2006 
 Matti (ö), i Finland